Detta är en lista över sjöar i Haninge kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Haninge kommun.

Lista

Haninge kommun
 Lista